De wereldkampioenschappen schaatsen junioren 1987 werden op 28 februari en 1 maart 1987 gereden op de ijsbaan Strömsvallen te Strömsund (Zweden).

De Oost-Duitse Monique Garbrecht en de Japanner Masahiko Omura werden juniorenwereldkampioen.

Dag 1

500 meter meisjes

500 meter jongens

1500 meter meisjes

3000 meter jongens

Dag 2

1000 meter meisjes

1500 meter jongens

3000 meter meisjes

5000 meter jongens

Eindklassement

Meisjes

Jongens 

Langebaanschaatsen in 1987
Schaatsen in Zweden
 1987
Schaatsen
Sport in Jämtlands län